Cantonul Sombernon este un canton din arondismentul Dijon, departamentul Côte-d'Or, regiunea Burgundia, Franța.

Comune 

|-
| Agey || align="right" | 258 || align="right" | 21410 || align="right" | 21002
|-
| Ancey || align="right" | 345 || align="right" | 21410 || align="right" | 21013
|-
| Arcey || align="right" | 45 || align="right" | 21410 || align="right" | 21018
|-
| Aubigny-lès-Sombernon || align="right" | 120 || align="right" | 21540 || align="right" | 21033
|-
| Barbirey-sur-Ouche || align="right" | 224 || align="right" | 21410 || align="right" | 21045
|-
| Baulme-la-Roche || align="right" | 118 || align="right" | 21410 || align="right" | 21051
|-
| Blaisy-Bas || align="right" | 587 || align="right" | 21540 || align="right" | 21080
|-
| Blaisy-Haut || align="right" | 104 || align="right" | 21540 || align="right" | 21081
|-
| Bussy-la-Pesle || align="right" | 49 || align="right" | 21540 || align="right" | 21121
|-
| Drée || align="right" | 31 || align="right" | 21540 || align="right" | 21234
|-
| Échannay || align="right" | 104 || align="right" | 21540 || align="right" | 21238
|-
| Gergueil || align="right" | 100 || align="right" | 21410 || align="right" | 21293
|-
| Gissey-sur-Ouche || align="right" | 303 || align="right" | 21410 || align="right" | 21300
|-
| Grenant-lès-Sombernon || align="right" | 138 || align="right" | 21540 || align="right" | 21306
|-
| Grosbois-en-Montagne || align="right" | 106 || align="right" | 21540 || align="right" | 21310
|-
| Mâlain || align="right" | 750 || align="right" | 21410 || align="right" | 21373
|-
| Mesmont || align="right" | 175 || align="right" | 21540 || align="right" | 21406
|-
| Montoillot || align="right" | 64 || align="right" | 21540 || align="right" | 21439
|-
| Prâlon || align="right" | 88 || align="right" | 21410 || align="right" | 21504
|-
| Remilly-en-Montagne || align="right" | 106 || align="right" | 21540 || align="right" | 21520
|-
| Saint-Anthot || align="right" | 44 || align="right" | 21540 || align="right" | 21539
|-
| Saint-Jean-de-Bœuf || align="right" | 65 || align="right" | 21410 || align="right" | 21553
|-
| Sainte-Marie-sur-Ouche || align="right" | 589 || align="right" | 21410 || align="right" | 21559
|-
| Saint-Victor-sur-Ouche || align="right" | 229 || align="right" | 21410 || align="right" | 21578
|-
| Savigny-sous-Mâlain || align="right" | 202 || align="right" | 21540 || align="right" | 21592
|-
| Sombernon || align="right" | 778 || align="right" | 21540 || align="right" | 21611
|-
| Verrey-sous-Drée || align="right" | 52 || align="right" | 21540 || align="right" | 21669
|-
| Vieilmoulin || align="right" | 80 || align="right" | 21540 || align="right" | 21679
|}
 
 

Cantoane în Côte-d'Or